Francisco Vázquez de Coronado (1950-1554), un conqueridor espanyol
 Francisco Vázquez Vázquez (1946-), un polític gallec.
 Francisco Vázquez Duckitt (1974-), un jugador de bàsquet balear.
 Fran Vázquez González (1983-), un jugador de bàsquet gallec.